

Patronyme 

 Antoine de Laforêt, (1756-1846), diplomate homme politique français ;
 Guillaume Laforêt (1877-1937), poète français ;
 Carmen Laforet, (1921-2004), écrivaine espagnole ;
 Marc Laforet (1966-), pianiste français ;

Pseudonyme 
 Marie Laforêt, (1939-2019), chanteuse et actrice française ;
 Georg Lafroret, pseudonyme de Franz Seitz Jr. (1921-2006), metteur en scène, scénariste et producteur allemand.

Toponymie

 Laforêt, section de la commune belge de Vresse-sur-Semois de la province de Namur.

Entreprises
 Laforêt immobilier (1991-), réseau français d’agences immobilières.